El príncipe Taufaʻahau Manumataongo (Taufaʻahau Manumataongo Tukuʻaho; Auckland, 10 de mayo de 2013)  es un miembro de la realeza de Tonga y Casa de Tupou, segundo en la línea de sucesión al trono de Tonga.

Biografía

Nacimiento 
Taufaʻahau Manumataongo nació en el hospital de Auckland, hijo de los príncipes herederos de Tonga, Tupoutoʻa ʻUlukalala y Sinaitakala Fakafānua, nacida La Honorable Sinaitakala Fakafānua (dobles primos segundos entre sí), durante el reinado de su abuelo el rey Tupou VI. Su nacimiento se informó como «bien recibido por todos los tonganos de todo el mundo», en particular mediante los medios sociales.

Bautizo 
El príncipe fue bautizado el 14 de julio de 2013, en la Capilla del Centenario de la Iglesia Wesleyana Libre.

Títulos y estilos 
 10 de mayo de 2013 - presente: Su Alteza Real el Príncipe Taufaʻahau Manumataongo Tukuʻaho de Tonga.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Tonga
Niños de la realeza
Realeza de Tonga
Nacidos en Auckland